

Городисько — село в Самбірському районі Львівської області

Городисько — село в гміні Лісневичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Городисько — село в гміні Нарва Гайнівського повіту Підляського воєводства